Coon Rapids kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Coon Rapids (Iowa)
Coon Rapids (Minnesota)